Амхара также Бета Амхара () — муниципалитет в составе Итальянской Восточной Африки.

История 
В 1936 году после захвата итальянскими войсками Эфиопии в ходе Второй итало-эфиопской войны, провинция Амхара вошла в состав Итальянской Восточной Африки и была преобразована в Муниципалитет Амара. После освобождения в 1941 году провинция Амхара вновь вошла в состав Эфиопской империи.

Литература 
 Antonicelli, Franco (1961) Trent’anni di storia italiana 1915—1945, Saggi series 295, Torino : Einaudi, 387 p. [in Italian]
 Del Boca, Angelo (1986) Italiani in Africa Orientale: La caduta dell’Impero, Biblioteca universale Laterza 186, Roma : Laterza, ISBN 88-420-2810-X [in Italian]
 Mockler, Anthony (1984). Haile Selassie’s War: The Italian-Ethiopian Campaign, 1935—1941, New York : Random House, ISBN 0-394-54222-3

Примечания 

История Эфиопии
Появились в 1936 году в Италии
Административные единицы, образованные в 1936 году